«Champagne Showers» — второй сингл американского электро дэнс-дуэта LMFAO, записанный при участии британской певицы Наталии Киллс с их студийного альбома 2011 года Sorry for Party Rocking.

Информация о песне 
Премьера видеоклипа «Champagne Showers» состоялась на YouTube 8 июня 2011 года. Сюжет клипа является продолжением истории из их предыдущего видео Party Rock Anthem, однако место действия уже не фильм 28 дней спустя, а ''Блэйд. Начало клипа схоже с видео к «Party Rock Anthem», участники дуэта превратились в танцующих зомби и ищут подходящую вечеринку в Трансильвании. В клипе участвовала команда Quest Crew — победители американского танцевального шоу America's Best Dance Crew.

Список композиций 
Digital download

Digital remixes

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификаты

Хронология релизов

Примечания 

Песни LMFAO
Синглы Interscope Records
Композиции в стиле евродэнс